Termin NEP ima više značenja.

 Neprilizin, enzim
 Norepinefrin, neurotransmiter
 Nova ekonomska politika, skraćenica za jedan period u istoriji Sovjetskog Saveza